Van den Berch van Heemstede, een familie uit Nijmegen waarvan leden tot de Nederlandse en Belgische adel behoren.
Van den Bergh (Nederlands adelsgeslacht),een familie uit Roosteren waarvan leden tot de Nederlandse adel behoren.
Van den Bergh (Belgisch adelsgeslacht), Belgisch adelsgeslacht
Van den Berghe, een familie uit Antwerpen en Den Bosch waarvan leden tot de Belgische adel behoorden.
Van den Berghe de Limminghe, een grafelijke familie uit Leuven waarvan leden tot de Belgische adel behoorden.
Van den Bergh (Joods geslacht), een familie uit Oss die tal van industriëlen en politici heeft voortgebracht.

Diverse telgen uit deze laatste familie, zoals:
 Arnold van den Bergh (notaris), Nederlands notaris en lid van de Joodse Raad voor Amsterdam
 Arnold van den Bergh (ondernemer), ondernemer die mede aan de wieg stond van het Unilever-concern
 George van den Bergh, politicus
 Hans van den Bergh,  literatuur- en toneelwetenschapper en tevens publicist en toneelrecensent
 Robbert van den Bergh, politicus
 Samuel van den Bergh, ondernemer die mede aan de wieg stond van het Unilever-concern
 Sidney J. van den Bergh, industrieel en politicus
 Simon van den Bergh, boterhandelaar die mede aan de wieg stond van het Unilever-concern
 Zadok van den Bergh, advocaat en politicus

En verder:
 Abraham Albert Hijmans van den Bergh, Nederlands arts
 Adolf van den Bergh, Nederlands ondernemer, stichter van AaBe wollenstoffen- en wollendekenfabrieken
 Carlo van den Bergh, Nederlands voetballer
 Cornelis van den Bergh, Nederlands bewindvoerder van de VOC-kamer te Rotterdam
 Dave van den Bergh, Nederlands voetballer
 Harry van den Bergh, Nederlands politicus
 Helvetius van den Bergh, Nederlands theaterschrijver en schaakproblemist
Hendrik van den Bergh, heer van Stevensweert, Nederlands militair in de Tachtigjarige Oorlog en stadhouder van Spaans Opper-Gelre
 Jan Wernard van den Bergh, Nederlands verzetsstrijder
 Johannes Gregorius van den Bergh, Nederlands politicus
 Joris van den Bergh, Nederlands sportjournalist
 Maarten van den Bergh, Nederlands zakentopman
 Ricky van den Bergh, Nederlands voetballer
 Samuel Johannes van den Bergh, Nederlands drogist en dichter
 Tara van den Bergh, Nederlands Big Brother-deelneemster en naaktmodel
 Willem IV van den Bergh, graaf van den Bergh, stadhouder van Gelre en Zutphen

Zie ook
 Van den Berghe (doorverwijspagina)
Land van den Bergh
Lijst van graven van den Bergh

Nederlandse of Vlaamse achternaam